Ел Лимбо има више значења:

 Ел Лимбо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Лимбо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимбо (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику